Шмайссер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмайссер, Луис (1848—1917) — немецкий конструктор стрелкового оружия.
 Шмайссер, Ханс — немецкий конструктор оружия; сын Луиса Шмайссера.
 Шмайссер, Хуго (1884—1953) — немецкий конструктор стрелкового оружия; сын Луиса Шмайссера.

Другие значения 
«Шмайссер» — некорректное, но распространённое название пистолета-пулемёта MP 38/40.